Le Hong Kong Open 2016 est l'édition 2016 du Hong Kong Open qui se déroule au Hong Kong Squash Centre à Hong Kong du 23 au .
Ramy Ashour gagne son  Hong Kong Open, en battant Karim Abdel Gawad en finale.

Dotation et points 
En 2016, la dotation est de . Les points sont répartis suivant le tableau suivant :

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hong Kong Open
 Hong Kong Open féminin 2016
 Saison 2016-2017 de la PSA

Liens externes 
 Page PSA

Masculin 2016
Sport en Chine en 2016
2016 à Hong Kong
Sport en août 2016
PSA World Series 2016